In 1952 werd het eerste Pan-Amerikaans kampioenschap voetbal georganiseerd in de Chileense hoofdstad Santiago door de  Panamerican Football Confederation. Brazilië werd de eerste laureaat.

Uitslagen

Stand

Externe link
 RSSSF

1952
Voetbal in Chili
Voetbal in 1952
Sport in Santiago de Chile
Sportevenement in Chili